«Kerosene» — дебютний студійний альбом американської кантрі співачки Міранди Ламберт. У США альбом вийшов 15 травня 2005 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Міранди Ламберт 

Альбоми Міранди Ламберт
Дебютні альбоми 2005
Альбоми Epic Nashville